Lipsia était un éditeur de la République démocratique allemande (RDA) dont la principale publication était un catalogue de timbres. Il était le catalogue officiel en RDA car l'importation des catalogues occidentaux était interdite.

Son nom vient du nom latin de Leipzig où se trouvait le siège de l'éditeur.

Concernant les timbres des États allemands, il référençait uniquement ceux que les collectionneurs est-allemands avaient le droit de se procurer : n'étaient pas listés les timbres du Troisième Reich et de la République fédérale d'Allemagne.

Le catalogue a disparu en 1990 avec la réunification allemande.

Maison d'édition philatélique 
Maison d'édition ayant son siège en Allemagne
Entreprise allemande disparue
Entreprise disparue en 1990